Ickx ist der Familienname folgender Personen:

 Jacky Ickx (* 1945), belgischer Automobilrennfahrer
 Johan Ickx (* 1962), vatikanischer Archivdirektor
 Mario Ickx (* 1984), belgischer Radrennfahrer
 Pascal Ickx (* 1937), belgischer Automobilrennfahrer
 Vanina Ickx (* 1975), belgische Automobilrennfahrerin

Siehe auch:
 ICKX (Automarke), Marke von DR Automobiles
 Ix
 X (Begriffsklärung)